Andy Taylor (gitarist)
 Andy Taylor (voetballer, 1986)
 Andy Taylor (voetballer, 1988)